Jan Dembowski (ca. 1700–1790) – vescovo ausiliario del voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Jan Dembowski (1729–1809) – vescovo di Kamieniec
 Jan Dembowski (1770 o 1773-1823) – militare e politico polacco, padre di Ercole Dembowski e marito di Metilde Viscontini Dembowski
 Jan Dembowski (1762–1835) – rivoltoso e scrittore politico
 Jan Dembowski (1889-1963) – biologo e politico polacco